MLR se može odnositi na:
 Mineralokortikoidni receptor
 Linearna regresija ()